Armando Nannuzzi – direttore della fotografia e regista italiano
 Daniele Nannuzzi – direttore della fotografia italiano
 Otello Nannuzzi – politico italiano